Махана́им ( или , — досл. «два лагеря»; ):

  (Манаимский хоровод; ) — библейский город в Галааде, где Иаков, по возвращении из Месопотамии, встретил ополчения ангелов ().
 Маханаим — кибуц на севере Израиля.
 «Маханаим» (с конца 1980-х) — организация, популяризатор иудаизма в среде русскоговорящих евреев в Израиле и странах бывшего СССР.

См. также 
 Манаим

Примечания